Це́рква Єрусали́ма в Ізраїлі — це християнська церква, яку очолював Єрусалимський патріарх. Була одним з первісних Апостольських Бачень християнства,, Пентархією поряд з Римом, Константинополем, Александрією й Антіохією.

 Грецька православна церква Єрусалима (І ст. - сьогодні)
 Вірменський патріархат в Єрусалимі (638 - по теперішній час), катедра східних православних церков в Єрусалимі
 Латинський патріархат Єрусалима (1099–1291 та 1847 - по теперішній час), римо-католицька архієпархія латинських обрядів в Єрусалимі
 Англіканська єрусалимська єпархія (1841 р. - сьогодні), єпархія Англіканської церкви в Єрусалимі; див. англіканський єпископ в Єрусалимі
 Мелькітська греко-католицька церква, єпископи якої носять титул патріарха Антіохійського та всього Сходу, Александрії та Єрусалиму Греко-католицької церкви Мелкіта

Див. також 

 Церква Гробу Господнього

 Церква Риму
Церква Константинополя
 Церква Александрії
 Церква Антіохії